Алексей Дмитриевич Воднев (5 февраля 1928 году — 1 января 2004) — юный герой, участник Великой Отечественной войны, сын полка в составе 13 гвардейской стрелковой дивизии.

Биография 
Родился 5 февраля 1928 года в деревне Михайловка, Щигровского района Курской области.  В 1930 году вся семья переехала на постоянное место жительство на станцию Удобрительное Щигровского района Курской области. Здесь Алексей стал учиться в школе, отсюда он и ушёл на фронт. Отец трудился начальником смены шахты по добыче фосфатов, а мать работала в колхозе. Всего в семье воспитывалось четверо детей.

В самом начале Великой Отечественной войны глава семьи ушёл на фронт, был несколько раз тяжело ранен, но постоянно возвращался в строй. В ноябре 1941 года на территории Курской области вела оборонительные бои 5-я бригады 3-го воздушно-десантного корпуса Красной Армии. Алексея попросили сопроводить разведчиков, а он в свою очередь убедил взять его в бригаду. В тринадцать лет был зачислен сыном полка в 87-ю стрелковую дивизию под командованием полковника Александра Ильича Родимцева.

18 мая 1942, Воднев выдвинулся на машине в сопровождении раненых солдат. Немецкие самолёты сбросили несколько бомб на автомобиль. Водителя убило. Раненых красноармейцев спас Алексей Воднев, за что он был представлен к своей первой боевой наградой ‑ медаль «За отвагу».

Участник боевых действий за Сталинград. Летом 1943 года воевал в составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии на Курской дуге, а в сентябре принимал участие в освобождении Полтавы. В начале 1944 года, принимал участие в боях за Кривой Рог. Его разведгруппа уничтожила артиллерийские расчёты немецких орудий и удерживала позиции до прибытия советских танков. За этот подвиг юный герой был представлен ко второй медали «За отвагу».

Победный май Алексей Воднев, в возрасте семнадцати лет встретил в Польше.

После службы вернулся в родную Михайловку. Стал работать бригадиром колхозной бригады, одновременно учился в школе колхозной молодёжи. Несмотря на освобождение от срочной службы, так как принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, по его просьбе, в 1948 году призывается вновь на службу в Советскую Армию. В 1949 году его направляют на учёбу в Львовское военно-политическое училище.В 1950 году он завершает обучение в военном училище и получает воинское звание - младший лейтенант. Продолжил службу в артиллерийских войсках в Дрездене в Германии.

В 1957 году уволен по состоянию здоровья из рядов Советской Армии в звании капитан. Вернулся в родные места и стал работать председателем сельсовета. В 1960 году переведён работать в Черемисинский райком партии на должность инструктора. С 1962 по 1966 годы обучался в Ростовской высшей партийной школе, а в 1971 году окончил обучение на историко-педагогическом факультете Курского педагогического института.

В 1966 году переехал работать в Золотухинский район Курской области, занял должность начальника промышленно-транспортного отдела районного комитета партии. В 1977 году его избирают председателем районного комитета профсоюзов Золотухинского района Курской области. С 1988 по 1995 годы трудился в должности начальника районной страховой инспекции Золотухинского района Курской области.

Активно занимался общественной работой. В 1993 году был избран председателем Курского регионального отделение Межрегионального (Российского) союза юных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Длительное время возглавлял Золотухинский районный совет ветеранов войны.

Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2000 года был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Умер 1 января 2004 года. Похоронен на кладбище возле деревни Щурово Золотухинского района Курской области.

Награды 
 Орден Отечественной войны 2 степени,
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
 две Медали За отвагу,
 Медаль "За трудовую доблесть",
 Медаль "За оборону Сталинграда",
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 Медаль Жукова,
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
 Медаль «Ветеран труда»,
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Дмитриевич Воднев
 Бессмертный полк
 Алёша Воднев

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Председатели сельских советов РСФСР